Llengua de bou (bolet) (Hydnum repandum), bolet comestible de l'ordre dels thelephorales 
 Llengua de bou vermellosa (Hydnum rufescens), bolet comestible de l'ordre dels thelephorales
 Llengua de bou (boraginàcia) (Echium vulgare), planta herbàcia biennal de la família de les boraginàcies
 Llengua de bou blanca (Hydnum albidum), espècie de bolet pertanyent a la família de les hidnàcies
 Llengua de bou (planta) (Rumex dentatus subsp. reticulatus)
 Llengua de bou (bistorta) Bistorta officinalis

Vegeu també 
 Llengua de vaca